Hlushko ou Glushko (en ) est un patronyme d'origine ukrainienne.

Patronyme 

 Julia Glushko (1990-), joueuse de tennis israélienne
 Robert J. Glushko (1953-), enseignant, spécialiste de la théorie de l'information particulièrement connu pour son livre The Discipline of Organizing publié en 2013
 Valentin Glouchko (1908-1989), ingénieur astronautique soviétique

Voir aussi 

 (6357) Glushko, un astéroïde.

Patronyme ukrainien